Erythrogenys – rodzaj ptaka z rodziny tymaliowatych (Timaliidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w orientalnej Azji.

Morfologia 
Długość ciała 22–28 cm, masa ciała 47–79 g.

Systematyka

Etymologia 
Epitet gatunkowy Pomatorhinus erythrogenys Vigors, 1832 (greckie  eruthros – czerwony;  genus,  genuos – policzek).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Erythrogenys hypoleucos – sierpodziób wielki
 Erythrogenys erythrogenys – sierpodziób rudolicy
 Erythrogenys erythrocnemis – sierpodziób plamisty

Uwagi

Przypisy 

Tymaliowate